La Coupe de la Fédération 1994 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main du 18 au , a vu l'Espagne s'imposer en finale face aux États-Unis (trois points à zéro).

Il s'agit de la dernière édition nommée « Coupe de la Fédération » (Federation Cup) où toutes les rencontres se tiennent en un seul endroit sur une seule semaine. À partir de l'année suivante, l'épreuve est rebaptisée « Fed Cup » et adopte un format « Coupe Davis » : chaque rencontre sera désormais organisée au domicile de l'une ou l'autre des équipes qui, sur un week-end, se rencontreront en face-à-face.

Organisation 
Le tableau final de la  de Coupe de la Fédération réunit 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours. Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Ce tableau final est composé des 16 équipes présentes au second tour du tableau final de l'édition précédente, huit équipes rescapées des « play-offs » 1993 et huit équipes issues des phases éliminatoires par zones géographiques (Amériques, Asie/Océanie et Europe/Afrique) organisées en avril et .

Les équipes vaincues au premier tour du tableau final sont reléguées dans les groupes par zones géographiques en 1995. Les équipes vaincues au second tour du tableau final sont reléguées dans un groupe mondial II mis en place à partir de 1995.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1994
 Fed Cup
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Coupe de la Federation
Tennis en Allemagne en 1994
Compétition de tennis à Francfort-sur-le-Main
Federation, Coupe de la
Tennis en juillet 1994